Tricotomía puede referirse a:
 Clasificación por división y subdivisión en tres partes.

 Trifurcación de tallo o rama, en botánica.
 Ley de tricotomía, en el campo matemático de la teoría del orden.
 Tricotomía (filosofía)

 Tricotomía (teología)
 Rasurado del vello púbico, especialmente para la preparación de una intervención quirúrgica.